Fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd kan avse

 Fördrag om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd – ett fördrag mellan Finland och Sovjetunionen (och Ryssland) 1948-1992, se VSB-avtalet
 Fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd – en militärallians som existerade 1955–1991 bestående av länder i östblocket, se Warszawapakten